Мбаба́не (, ) — столица Королевства Эсватини (в 1903—1968 годах административный центр протектората Свазиленд). Административный центр округа Хохо.

Этимология 
Город унаследовал название местности, которое может быть приблизительно переведено как «долина быстрых ручьёв». По другой версии, город возник рядом с деревней, в которой был вождём Мбабане Кунене, и назван в его честь.

География и климат 
Город расположен на плато  в предгорьях Драконовых гор на северо-западе Эсватини, в центральной части округа Хохо, занимая два окружных района — Восточный Мбабане и Западный Мбабане. Находится у впадения реки Полинджане в Мбабане, у подножья горы Мдимба на высоте  над уровнем моря.

История 
В 1750-е годы, согласно устной традиции, на месте современного городского района Далриач располагались краали для скота, надсмотр над которыми был поручен вождю Мбабане Кунене. Первое европейское поселение на транспортном пути, связывавшем Трансвааль и Мозамбик, основано около 1887 года. В 1902 году британцы, установившие протекторат над Свазилендом, разместили вблизи от крааля короля Мбадзени в Мбабане свои административные учреждения. Первый британский комиссар прибыл в Мбабане в 1907 году.

В 1920 году в резиденцию комиссара было проведено электричество. В 1930-е годы в городе, помимо электричества, действовали водопровод и телефонная связь, действовали школы и больница. До Второй мировой войны население Мбабане оставалось чисто европейским: коренным африканцам запрещалось селиться в городе, и они проживали в посёлках за городской чертой. В результате Мбабане оставался небольшим населённым пунктом без развитой промышленности.

Основание Центральной школы Мбабане в 1940 году и ремесленного училища в 1945 году привлекло в Мбабане коренное население Свазиленда и привело к росту города, превратившегося в коммерческий центр для окрестных регионов, основу экономики которых составляли сельское хозяйство и горнодобывающая промышленность. В 1964 году через Мбабане прошла железная дорога, связавшая его с Мапуту (Мозамбик) и предназначенная главным образом для вывоза железной руды, добывавшейся на руднике Нгвеня в Хайвельде (к настоящему времени добыча руды прервана).

Мбабане оставался административным центром протектората Свазиленд вплоть до 1968 года, когда была провозглашена независимость Свазиленда. С 1968 года Мбабане является столицей суверенного Свазиленда (в 2018 году государство переименовано в Эсватини). Город остаётся одной из самых малонаселённых столиц Африки: оценочное количество жителей в 2006 году составляло 78,7 тысячи человек, а в 2018 году 68 тысяч.

Экономика 
В городе находятся предприятия пищевой, швейной, металлообрабатывающей промышленности, обработка сельскохозяйственного сырья. Близ Мбабане ведётся разработка асбеста. Также здесь располагается фондовая биржа Эсватини и медицинский факультет Университета Эсватини.

Мбабане — транзитный центр, через который граждане Эсватини выезжают на работу в ЮАР. Город связан автомобильными дорогами с населёнными пунктами на северо-востоке ЮАР и железнодорожным сообщением с Мапуту (Мозамбик). Автомобильное сообщение имеется также с Манзини, в свою очередь также связанным с Мапуту.

Культура 
В столице базируются две ведущие футбольные команды Эсватини — «Мбабане Хайлендерс» и «Мбабане Своллоуз», — в общей сложности более 20 раз выигрывавшие национальное первенство. В Мбабане также действуют кампус Университета Эсватини и картинная галерея.

Города-побратимы 
  Форт-Уэрт, США
  Тайбэй, Китайская Республика

Примечания

Литература 
 

 
Города Эсватини
Столицы африканских государств